Ел Американо има више значења:

 Ел Американо (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Американо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Американо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику